Estavayer correspond à une commune et deux localités suisses du canton de Fribourg :

Commune 
 Estavayer, commune née de la fusion le  des anciennes communes de Bussy, Estavayer-le-Lac, Morens, Murist, Rueyres-les-Prés, Vernay et Vuissens.

Localités 
 Estavayer-le-Lac, ancienne commune, fusionnée dans la commune d'Estavayer dans le district de la Broye.
 Estavayer-le-Gibloux, ancienne commune, fusionnée dans la commune de Gibloux dans le district de la Sarine.